Боудон има више значења:
 Боудон (Џорџија)
 Боудон (Северна Дакота)